Pat kan henvise til flere artikler:

Pat (skak) – en stilling i skak
Patte – et dyrs bryst

Patte anvendes undertiden som slang for en kvindes bryst. 

Som udsagnsord anvendes "at patte" om dyr, som dier, dvs. får mælk af en patte.